«Сестра и брат» — белорусский мультипликационный фильм, снятый на киностудии «Беларусьфильм» в 2002 году. Мультфильм участвовал в конкурсной программе фестиваля Суздаль-2003.

Сюжет 
Мультфильм по сюжету народной сказки, в которой Иванушка превращается в козленка, а его сестру губит злая ведьма. Но злые силы, собравшиеся на шабаш, торжествуют недолго. Любовь — вот что противостоит злу, и чудо произойдёт...

Съёмочная группа

Ссылки 
 Мультфильм «Сестра и брат» на сайте киностудии «Беларусьфильм»

Мультфильмы 2002 года
Мультфильмы студии «Беларусьфильм»
Короткометражные мультфильмы Белоруссии
Фильмы Белоруссии 2002 года